Anvil Studios, studios d'enregistrement du Anvil Recording Group, situé de 1966 à 1980 dans les locaux des Denham Film Studios à Denham, Buckinghamshire
 , logiciel de musique pour Microsoft Windows créé en 1998